|-
| 73501 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73502 - || || 13 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73503 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73504 - || || 2 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73505 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73506 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73507 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73508 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73509 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73510 - || 2002 UQ || 22 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73511 Lovas || || 25 de desembre, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 73512 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73513 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73514 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73515 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73516 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73517 - || || 27 de març, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 73518 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73519 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73520 - || || 22 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73521 - || || 22 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73522 - || || 22 de juny, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 73523 - || || 25 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73524 - || || 26 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73525 - || || 28 de juny, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73526 - || 2003 NU || 1 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 73527 - || || 2 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73528 - || || 5 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73529 - || || 22 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 73530 - || || 22 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 73531 - || || 22 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 73532 - || || 22 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 73533 Alonso || || 25 de juliol, 2003 || Mallorca || Mallorca
|-
| 73534 - || || 24 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 73535 - || || 28 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 73536 - || || 22 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 73537 - || || 22 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 73538 - || || 22 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 73539 - || || 30 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 73540 - || || 23 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73541 - || || 29 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73542 - || || 29 de juliol, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 73543 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 73544 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73545 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73546 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73547 - || 2003 PW || 1 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73548 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 73549 - || || 3 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 73550 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 73551 - || 2003 QV || 18 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 73552 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 73553 - || || 22 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 73554 - || 2124 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73555 - || 2129 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73556 - || 2130 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73557 - || 2131 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73558 - || 2567 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73559 - || 2665 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73560 - || 2737 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73561 - || 2803 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73562 - || 2810 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73563 - || 3009 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73564 - || 4051 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73565 - || 4252 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73566 - || 4259 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73567 - || 4509 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73568 - || 4656 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73569 - || 4659 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73570 - || 4736 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73571 - || 4755 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73572 - || 4765 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73573 - || 4766 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73574 - || 4783 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73575 - || 4789 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73576 - || 4812 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73577 - || 4818 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73578 - || 6277 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73579 - || 6284 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73580 - || 6285 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73581 - || 6772 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73582 - || 2249 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73583 - || 3092 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73584 - || 3228 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73585 - || 3339 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73586 - || 4141 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73587 - || 1020 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73588 - || 1067 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73589 - || 1114 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73590 - || 1258 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73591 - || 1359 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73592 - || 1401 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73593 - || 1806 T-2 || 24 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73594 - || 2014 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73595 - || 2129 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73596 - || 2147 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73597 - || 2188 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73598 - || 2912 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73599 - || 3012 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73600 - || 3020 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
3